Molodiójnoie (en rus: Молодёжное) és un poble (un possiólok) de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 9.387 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Possiolki de la República Autònoma de Crimea